Osoby o tym nazwisku:
 Boban Marjanović − serbski koszykarz
 Blagoje Marjanović − jugosłowiański piłkarz i trener
 Marko Marjanović − serbski wioślarz
 Mirko Marjanović − serbski polityk i ekonomista, działacz komunistyczny, premier
 Slavoljub Marjanović − serbski szachista i trener szachowy
 Zana Marjanović − bośniacka aktorka teatralna i filmowa